En mitología puede referirse a:

 Securitas, diosa de la seguridad y estabilidad en la mitología romana.

En economia puede referirse a:

 Securitas AB, empresa multinacional de soluciones globales de seguridad privada, sistemas de alarma, circuito cerrado de television, proteccion contra incendios con sede en Estocolmo, Suecia.
 Securitas AG, empresa de seguridad con sede en Zollikofen, Suiza.
 Securitas Direct, es una empresa de seguridad con sede en Malmö, Suecia.